Ankylozaury (Ankylosaurinae) – podrodzina tyreoforów z rodziny ankylozaurów (Ankylosauridae). Została nazwana przez Barnuma Browna w 1908 roku. Pierwszą definicję filogenetycznę Ankylosaurinae przedstawił w 1998 roku Paul Sereno – według niej grupa ta obejmuje wszystkie zwierzęta bliżej spokrewnione z Ankylosaurus niż z Minmi lub szamozaurem. Matthew Vickaryous, Teresa Maryańska i David B. Weishampel przedstawili zbliżoną definicję, jednak – ponieważ według ich analizy Shamosaurus jest bardziej zaawansowany niż Minmi – usunęli z niej Minmi. Sereno w 2005 roku uznał, że w celu zwiększenia stabilności zawartości taksonomicznej Ankylosaurinae należy do definicji włączyć zarówno Minmi, jak również innego bazalnego ankylozauryda – Gargoyleosaurus. W analizie Vickaryousa, Maryańskiej i Weishampela z 2004 roku do Ankylosaurinae zaklasyfikowany został – oprócz taksonów przedstawionych na kladogramie – także Nodocephalosaurus.

 Kladogram Ankylosaurinae według Vickaryousa, Maryańskiej i Weishampela, 2004

Przypisy 

Ankylozaury (rodzina)